Główczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Główczyn, village du powiat de Grójec
 Główczyn, village du powiat de Płock

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Główczyn, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Główczyn, village du powiat de Kalisz